Bayramören (district), een district van de Turkse provincie Çankırı
Bayramören (stad), de hoofdplaats van het district